

Lisboa